Михе́енков — фамилия.

Известные носители:
 Михеенков, Роман Валерьевич (род. 1973) — российский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Михеенков, Сергей Егорович (род. 1955) — российский писатель, журналист,  историк.